Кли́вленд () — город на се­ве­ро-вос­то­ке США, второй по величине в штате Огайо; главный город округа Кайахога (). Расположен на южном берегу озера Эри, на реке Кайахога, на международной морской границе между США и Канадой, приблизительно в 100 км к западу от границы со штатом Пенсильвания.

География 
Согласно данным Бюро статистики США, город занимает общую площадь 213,4 км², из которых 201,0 км² приходится на сушу и 12,4 км² — на водные ресурсы. Всего 5,87 % общей площади города занято водой.

Климат 

В Кливленде преобладает влажный континентальный климат (Dfa согласно классификации климатов Кёппена), типичный для большей части центра США, с очень теплым влажным летом и холодной снежной зимой.

Время от времени на город обрушиваются сильные грозы с крупным градом, разрушительными ветрами и торнадо. Наиболее высока вероятность таких опасных погодных явлений весной и в начале лета.

История 
Место для города было выбрано в 1796 году в ходе топографической экспедиции начальником землеустроительной партии генералом , на землях Западного резервного района (англ. Western Reserve), которые индейцы ирокезы считали своими и вступили в переговоры. Поселение было названо по фамилии генерала англ. Cleaveland, но в 1831 г. в местной газете Cleveland Advertiser («Кливлендский рекламодатель») первая буква «а» в названии города в заголовке издания была пропущена — она не влияла на английское произношение, но занимала лишнее место в шапке газеты. Так возникло устоявшееся написание на английском названия города Cleveland. Его переняла и более старая местная газета «Геральд».

Первым постоянным жителем города стал сторонник освоения фронтира предприниматель . Он был трактирщиком и построил там первую таверну, ставшую первым общественным заведением поселка, первый склад, первую шхуну для торговли на озере Эри, выполнял функции полицейского констебля в округе и был майором в ополчении штата, а его прислуга сыграла первую местную свадьбу.

Расположенный между Нью-Йорком и Чикаго, Кливленд вырос после Гражданской войны в США и стал важным промышленным и торговым центром с разветвлённой сетью каналов и железных дорог.

В 1870 году Джон Д. Рокфеллер основал компанию Standard Oil в Кливленде. В 1920 году Кливленд был пятым по величине городом в США, и иммигранты (особенно из Восточной и Южной Европы) составляли 30 % населения. Многие афроамериканцы также прибывали в город. В 1919 году во время первой «Красной угрозы» в городе произошли  со стычками между социалистами и антисоциалистами. Лидером кливлендских социалистов был Чарльз Рутенберг.

В 1922 году в Кливленде открылась Плейхаус-Сквер; примерно тогда же в городе обрел большую популярность джаз. Кливлендская Евклид-авеню (или Юклид-авеню) в этот период стала важным торговым центром в США. Бутлегеры провозили контрабандой алкоголь через границу из Канады. Небоскрёб Терминал Тауэр введен в эксплуатацию в 1930 году.

Индустриализация города создала экологические проблемы. Начиная с 1868 года река Кайахога «загоралась» 13 раз. Пожар в июне 1969 года вынудил город и его мэра  принять меры. Это событие также привело к национальным реформам американской экологической политики, включая закон о чистой воде (1972 г.) и закон о национальной политике в области окружающей среды. Река Кайахога была очищена и сегодня является примером успеха экологической политики.

Несмотря на то, что упадок тяжёлой промышленности после Второй мировой войны нанёс тяжёлый удар городу, экономику удалось диверсифицировать. Сейчас город предоставляет финансовые, страховые и медицинские услуги, а также высшее образование.

Население 
По данным переписи 2010 года население города составило 396 698 человек. По этому показателю Кливленд занимает 2-е место в штате Огайо и 33-е место по стране в целом. Население Кливленда со всеми пригородами составляет 2 250 871 человек. По этому показателю Кливленд занимает первое место в штате Огайо и 23-е место по стране в целом. В Кливленде и округе Кайахога много иммигрантов, в том числе большая русская диаспора, особенно в Бичвуде, Мейфилд-Хайтсе и Солоне.

Транспорт 

С 1955 года в Кливленде работает метрополитен. Общая длина линий 54 км, количество станций 49, линий — 3.

Экономика 
В городе расположен Федеральный резервный банк Кливленда.

Университеты 
В Кливленде находится множество университетов и колледжей.  находится в центре города и является городским университетом, предлагающим четырехлетнюю программу.

Кейсовский университет Западного резервного района находится в университетском районе города и имеет широкую известность как в стране, так и за рубежом. Это частный университет, в котором занимаются как обучением, так и исследовательской работой.  и Кливлендский институт музыки также находятся в университетском районе города. Также в городе находятся Огайский колледж педиатрии, Кайахогский муниципальный колледж и Огайский технический колледж.

Медицина 
Кливленд занимает одно из первых мест в США по качеству оказываемых медицинских услуг. Во многом это связано с тем, что в городе базируется всемирно известная Кливлендская клиника — национальный лидер в области кардиологии.

Культура 
В 1936 году, к столетию получения Кливлендом статуса города, в нём была организована международная Выставка Великих озёр.
 Кливлендский оркестр является одним из лучших симфонических оркестров США.
 Художественный музей Кливленда известен своими постоянными экспозициями и временными выставками.
 Зал и музей славы рок-н-ролла посвящён наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла.
 Кливлендский музей естественной истории

Русская культура в Кливленде 
Многие известные российские и советские деятели культуры приезжали в Кливленд, в том числе Анна Павлова, Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский и Ильф и Петров. Дмитрий Быков, Константин Хабенский, Татьяна Толстая и Владимир Войнович бывали в Кливленде. В 1935 году Американская премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» состоялась в Кливленде в . В 1959 году Анастас Микоян путешествовал в Кливленде и подарил тройку кливлендскому предпринимателю Сайрусу Итону. В парке Рокфеллера в Кливленде есть Кливлендские культурные сады, каждый из которых посвящен группе иммигрантов в городе. В 2019 году бюст космонавта Юрия Гагарина открыли на Аллее славы Русского культурного сада.

Архитектура 
В городе расположены несколько небоскрёбов, в том числе три здания превышают отметку в 200 метров. Самое высокое здание города (и штата Огайо) — Key Tower (289 метров), за ним следуют Terminal Tower (235 метров) и 200 Public Square (201 метр). В Кливленде также много церквей, таких как русский православный кафедральный собор св. Феодосия.

Спортивные команды 
 «Кливленд Гардианс» — бейсбольная команда
 «Кливленд Браунс» — американский футбол
 «Кливленд Кавальерс» — баскетбольная команда
 «Лейк Эри Монстерз» — хоккейная команда

Города-побратимы 
У Кливленда 23 города-побратима: 
 : Александрия (1977)
 : Бангалор (1975)
 : Бахр-Дар (2004)
 : Бейт-Шеан (2019)
 : Братислава (1990)
 : Брашов (1973)
 : Виченца (2009)
 : Волгоград (1990)
 : Гданьск (1990)
 : Западный Мейо (2003)
 : Ибадан (1974)
 : Клайпеда (1992)
 : Кливленд (1977)
 : Конакри (1991)
 : Лима (1964)
 : Любляна (1975)
 : Мишкольц (1995)
 : Руан (2008)
 : Сегундо-Монтес (1991)
 : Тайбэй (1975)
 : Фиер (2006)
 : Хайденхайм-на-Бренце (1977)
 : Холон (1977)

Панорамы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Кливленд 
 Официальный сайт о туризме в Кливленде 
 Энциклопедия истории Кливленда (Университет Кейс Вестерн Резерв) 

Города на Великих озёрах
Окружные центры Огайо
Города Огайо